Chocolat steht für:

 Chocolat (Manga), eine Manga-Serie des japanischen Zeichners Eisaku Kubonouchi
 Chocolat (Sängerin), eine japanische Sängerin und ein früheres Model
 Originaltitel des Films Monsieur Chocolat, französischer Spielfilm aus dem Jahr 2016
 Chocolat – Ein kleiner Biss genügt, britisch-US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2000
 Chocolat – Verbotene Sehnsucht, französischer Spielfilm aus dem Jahr 1988